Mangiacapre ist der Familienname folgender Personen:

 Lina Mangiacapre (1946–2002), italienische Künstlerin
 Vincenzo Mangiacapre (* 1989), italienischer Boxer